«Rafael Márquez» puede referirse a:

Rafael Márquez Esqueda (1947-2002), futbolista mexicano;

Rafael Márquez Ojea (1972-), futbolista español;

Rafael Márquez Álvarez (1979-), futbolista mexicano;

Rafael Martinez García (1986-), futbolista colombiano;

Rafael Márquez Lugo (1981-), futbolista mexicano;

Rafael Márquez Méndez (1975-), boxeador mexicano;

Rafael Márquez Raigón (1991-), ciclista español;

Rafael Márquez Arana (1783-1830), militar, político y diplomático venezolano;